Turija se poate referi la:

Localități
 Turija, Bačka de Sud, sat în Serbia
 Turija, Braničevo, sat în Serbia
 Turija, Pčinja, sat în Serbia